Geografia de Jordània:
 Aroer de Moab (o Arair) és una ciutat propera al riu Arnon.
 Aroer fou una ciutat bíblica propera a Rabà (l'actual Amman).
 Geografia d'Israel:
 Aroer del Nègueb és una ciutat del districte del Sud, propera a Beerxeba.